Сезон 1939/40 — 30-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 29-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола.

В связи с аншлюсом чемпионат Австрии в этом сезоне официально считался частью чемпионата Германии и носил название Берайхсклассе «Остмарк».

Берайхсклассе «Остмарк»

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Германии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1939/40 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Германии 1939 на сайте AustriaSoccer.at

1939/1940
Аустрия Вена